GSD son las iniciales de:
 Diseño gráfico de sistemas (en inglés graphical system design);
 Géneros y sexualidades diversas, término alternativo al de LGBTI.
 GSD las siglas en inglés de ground sample distance. Es la distancia en el suelo que separa los centros de dos píxeles adyacentes de una fotografía aérea tomada con disposición nadir. Da información sobre la resolución de una ortofotografía.